Foncine ist der Name von zwei Gemeinden im französischen Département Jura:

Foncine-le-Bas
Foncine-le-Haut

Foncine ist außerdem der Familienname folgender Persönlichkeit:

Jean-Louis Foncine (1912–2005) – französischer Jugendbuchautor